Hartmanitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Hartmanice, Stadt im Okres Klatovy
Hartmanice u Žimutic, Gemeinde im Okres České Budějovice
Niva, Gemeinde im Okres Prostějov